Лоренцо Стаеленс е белгийски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 70 мача за националния отбор на Белгия.

Външни препратки 
 National Football Teams
 RSSSF

Белгийски футболисти